{{Телеканал
 |Цвет = #9E22FF
 |Цвет_текста = White
 |название            = Rai 4
 |полное название     = 
 |логотип             =Rai 4 - Logo 2016.svg 
 |логоимя             = Логотип Rai 4, используемый с 2016 года
 |ширина              = 
 |страна              = 
 |зона вещания        = 
 |время вещания       = 
 |язык                = итальянский язык
 |центр               = 
 |формат              = 16:9 SDTV
 |тематика            = 
 |дата начала вещания = 14 июля 2008 года
 |дата конца вещания  = 
 |причина закрытия    = 
 |заменит             = 
 |заменил             = 
 |заменён             = 
 |лицензия            = 
 |аудитория           = 
 |доля                = 0,88%
 |доля-дата           = май 2014
 |доля-источник       = Sintesi Mensile 1A
 |основатель          = 
 |владелец            = Rai
 |руководители        = Джорджо Бускалья
 |ранние названия     = 
 |родственные каналы  =  Rai 1  Rai 2 Rai 3 Rai 5 Rai News 24 Rai Premium
 |голос канала        = 
 |сетевой партнёр     = 
 |слоган              = 
 |сайт                = http://www.rai.it/rai4
| terr serv 1       = Цифровое (3-й мультиплекс)
| terr chan 1       = 21 канал
| cable serv 1      = Alice Home TV
| cable chan 1      = 192 канал
| cable serv 2      = TV di FASTWEB
| cable chan 2      = 27 канал
| online serv 1     = Rai.tv| online chan 1     = Microsoft Silverlight
}}
«Rai 4'» (Ра́й Ква́ттро'') — итальянский телеканал, четвёртый канал государственной телерадиовещательной корпорации «Rai». Начал вещание 14 июля 2008 года. Четвёртый канал носит развлекательный характер и показывает фильмы и телесериалы. Доступен для вещания в наземных цифровых телесетях и в пакетах спутникового телевидения (на платформе Tivù Sat).

Некоторые сериалы 
 4исла
 Беверли-Хиллз, 90210
 Блоссом
 Быть Эрикой
 Во все тяжкие
 Два с половиной человека
 Доктор Кто
 Звёздный крейсер «Галактика»
 Как в кино
 Однажды в сказке
 Плохие
 Портал юрского периода
 Игра престолов

Ссылки 
  

RAI
Общественные телеканалы Италии
Общественные телеканалы на итальянском языке
Общественные развлекательные телеканалы
Общественные телеканалы по алфавиту